Jangkat (Sungai Tenang), een plaats in het regentschap Merangin in de Indonesische provincie Jambi
 Jangkat (Ulu Rawas), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
 Jangkat (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Merangin in de Indonesische provincie Jambi